hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) w USA, w stanie Wisconsin